Prinke ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Prinke (1898–1969), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Josef Prinke (1891–1945), deutsch-tschechischer Maler, Grafiker und Illustrator